HHV est un sigle qui peut signifier :
 , une propriété des combustibles ;
 , des virus de la famille Herpesviridae.